C2CD5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 000 амінокислот, а молекулярна маса — 110 447.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, клітинних відростках, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки